La Mola del Boix és una muntanya de 1.334 metres que es troba al municipi de Roquetes, a la comarca catalana del Baix Ebre.

Referències 

Muntanyes de Roquetes
Muntanyes de Tortosa